Tadeusz Kosiński (ur. 1890) – major intendent Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (4 listopada 1933) i Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Tadeusz Kosiński (1891–1939) – kapitan administracji Wojska Polskiego, odznaczony austriackim Krzyżem Zasługi Wojskowej 3 klasy z dekoracją wojenną i mieczami
 Tadeusz Kosiński (ur. 1902) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, doktor praw, sędzia, odznaczony Medalem Niepodległości (9 listopada 1933)

Przypisy